Cachrys cylindracea är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Gussone och Dc. Cachrys cylindracea ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cylindracea